Les Athosiens sont un peuple humain de la série Stargate Atlantis originaires de la planète Athos.

Histoire 
Comme tous les êtres humains de la galaxie de Pégase, ils sont régulièrement soumis à une sélection des Wraiths.

Contact avec Atlantis 
Il fut établi lorsque l'expédition à peine arrivée sur Atlantis dut rechercher un site d'évacuation mais le campement où se trouvait l'équipe de John Sheppard fut attaqué et ils durent se replier avec les survivants sur Atlantis dont Teyla Emmagan.

Culture

Cérémonie de l'anneau 

C'est un rituel de passation de pouvoir entre les chefs qui se succèdent chez les Athosiens à leur mort naturelle. La dépouille est déposée au centre d'un cercle de pierre représentant le « Cercle des Ancêtres », autrement dit la porte des étoiles. Des présents sont disposés autour du corps du défunt. Pour le rituel, le successeur porte une tenue sortant de l'ordinaire. Pendant le rite, quelques musiciens jouent de l'instrument (au moins une flûte, un instrument à corde et un autre à percussion) et le/la futur chef entonne une chanson particulière.

Relations avec les autres peuples de la galaxie 
Les Athosiens sont alliés avec de nombreux peuples. Parmi ces peuples, il y a les Geniis, avec qui ils faisaient du commerce.

Dispositions génétiques 
Les Athosiens sont des humains, mais certaines personnes dont Teyla, leur chef (dans la saison 2), ont de l'ADN de Wraith et peuvent donc contrôler les Wraiths mentalement et à distance.

Voir aussi 
 Athos
 Teyla Emmagan

Peuple humain de Stargate

en:List of Stargate Atlantis characters#Athosians